Hähnel oder Haehnel ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Haehnel (1807–1849), österreichische Opernsängerin (Alt, Mezzosopran) und Gesangspädagogin
 Andreas Hähnel (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Brigitte Hähnel (1943–2013), deutsche Schriftstellerin
 Charly Hähnel (* 1913), deutscher Maler und Grafiker
 Eckmar Hähnel (* 1946), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Sachsen
 Ernst Hähnel (1811–1891), deutscher Bildhauer
 Gisela Haehnel (1952–2009), deutsche Pädagogin, Autorin, Verlegerin und Übersetzerin
 Helga Hähnel (1918–2009), deutsche Bildhauerin
 Helmut Hähnel (1913–2000), deutscher Stenograph
 Hermann Hähnel (1830–1894), deutscher Baumeister und Unternehmer
 Horst Hähnel (* 1932), deutscher Diplomat
 Jérôme Haehnel (* 1980), französischer Tennisspieler
 Johann Ernst Hähnel (1697–1777), deutscher Orgelbauer
 Jörg Hähnel (* 1975), deutscher rechtsextremer Politiker
 Karl Hähnel (1892–1966), deutscher Leichtathlet
 Klaus Hähnel (* 1941), deutscher Musikpädagoge und Gründer des Gothaer Kinderchores
 Max Hähnel (1897–1946), deutscher Lagerkommandant des KZ Sachsenburg 
 Norbert Hähnel (* 1951), Kneipenwirt und Sänger aus Berlin-Kreuzberg

 Stella Hähnel (* 1972), deutsche Politikerin (NPD)
 Stephan Hähnel (* 1961), deutscher Schriftsteller
 Walter Hähnel (1905–1979), deutscher Politiker (KPD, SED)

Siehe auch:
 Hahnel
 Hänel
 Haenel
 Henel